ppm har flere betydninger:

 ppm (parts per million) – er en forkortelse for milliontedele.
 ppm (sider per minut) – er en forkortelse for pages per minute, på dansk sider per minut.
 ppm (pulse position modulation) – er en forkortelse.